Duits basketbalteam (mannen)
 Duits basketbalteam (vrouwen)